L'édition masculine 2009 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 10 au  à Montréal sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Andy Murray remporte l'épreuve en simple, Mahesh Bhupathi et Mark Knowles celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le Masters du Canada est le premier tournoi de Rafael Nadal depuis la fin du mois de mai. Il s'était fait éliminer par Robin Söderling à Roland-Garros.

Forfaits 
Parmi les 16 meilleurs joueurs mondiaux, l'Argentin David Nalbandian est absent pour récupérer d'une opération à la hanche droite. Egalement, le Suédois Robin Söderling déclare forfait la veille du tournoi à cause d'une blessure au coude droit.

Pendant le tournoi 
Les huit premiers joueurs au classement ATP sont tous présents au stade des quarts de finale, ce qui constitue une première historique dans un tournoi ATP ou du Grand Chelem depuis 1973.

En dominant Novak Djokovic en quart de finale, Andy Roddick obtient son meilleur résultat dans ce tournoi depuis 2004. L'Américain perd ensuite face à Juan Martín del Potro pour la  en autant de confrontations.

Les 1 et 2 mondiaux sont également éliminés en quart de finale : Roger Federer perd contre Jo-Wilfried Tsonga alors qu'il menait pourtant 5-1 dans le dernier set. Rafael Nadal s'incline quant à lui face à Juan Martín del Potro.

Lauréats 
Andy Murray remporte son  en simple en battant en finale Juan Martín del Potro. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l’Écossais. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Mahesh Bhupathi et Mark Knowles remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Max Mirnyi et Andy Ram. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

À l'issue du tournoi 
La qualification d'Andy Murray en finale du tournoi conjuguée à la défaite de Rafael Nadal en 1/4 de finale permet au joueur britannique de ravir la place de  mondial à l'Espagnol.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2009) (tournoi féminin à Toronto)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2009
Tennis masculin en 2009
Sport au Québec en 2009
Tennis en août 2009